Margarida da Baviera, Duquesa da Eslavónia (1321-1374) — filha de Luís IV do Sacro Império Romano-Germânico;
Margarida da Baviera, Duquesa da Borgonha (1363-1423) — filha de Alberto I da Baviera
Margarida da Baviera, Marquesa de Mântua (1442-1479) — filha de Alberto III da Baviera
Margarida da Baviera-Landshut (1456-1501) — filha de Luís IX da Baviera
Margarida da Baviera (Abadessa) (1480–1531) — filha de Jorge da Baviera

Desambiguações de prenomes